Die Métropole Rouen Normandie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Seine-Maritime in der Region Normandie. Sie wurde am 22. Dezember 2009 gegründeter und umfasst 71 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Rouen.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde die frühere Communauté d’agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe unter dem Namen Métropole Rouen Normandie in die Rechtsform einer Métropole erhoben.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Rouen Normandie
Gemeindeverband im Département Seine-Maritime
Gegründet 2009